Goiânia (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Goiânia (stad), een gemeente in en hoofdstad van de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Het Goiânia-incident, een ongeluk in de stad Goiânia met hoog radioactief ziekenhuisafval, waardoor 4 mensen overleden en vele anderen ziek werden.